Clidastes est un genre éteint de « reptiles » marins de la famille des Mosasauridae ayant vécu au Crétacé supérieur.

Description 
Il pouvait atteindre  de long avec une tête pouvant aller jusqu'à . Cet animal se nourrissait principalement d'ammonites et de poissons.

Espèces 

Clidastes intermedius
Clidastes liodontus
Clidastes moorevillensis
Clidastes propython

Voir aussi 
Mosasauridae

Notes et références

Références taxinomiques 
 

Mosasauridae
Genre de diapsides préhistoriques (nom scientifique)
Diapside du Crétacé supérieur
Reptile préhistorique d'Amérique du Nord
Taxon fossile décrit en 1868